XXIV Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Krakowie
 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi
 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Warszawie